Никола́й Гончаро́в: Гончаров, Николай Александрович (род. 1984) — российский политик, депутат Государственной думы VIII созыва.
 Гончаров, Николай Андреевич (1919—1945) — Герой Советского Союза.
 Гончаров, Николай Артёмович (1924—1945) — Герой Советского Союза.
 Гончаров, Николай Васильевич (1930—1997) — советский военный деятель, генерал-полковник.
 Гончаров, Николай Владимирович (род. 1950) — российский политик, депутат Государственной Думы.
 Гончаров, Николай Данилович (1895—?) — русский лётчик, герой Первой мировой войны, участник Белого движения.
 Гончаров, Николай Демьянович (1929—2004) — советский и украинский селекционер картофеля, лауреат Государственной премии СССР (1974).
 Гончаров, Николай Евгеньевич (1907—1975) — инженер-контр-адмирал ВМФ СССР.
 Гончаров, Николай Ефремович (род. 1925) — советский и украинский журналист, литературный критик, прозаик, публицист и поэт.
 Гончаров, Николай Кириллович (1902—1978) — советский педагог.
 Гончаров, Николай Кузьмич (1886—1970) — советский военный и государственный деятель.
 
 Гончаров, Николай Петрович (род. 1959) — российский учёный в области генетики растений.
 Гончаров, Николай Фёдорович (1900—1942) — советский ботаник.
 Гончаров, Николай (1923 — ?) — советский футболист.

Примечания